Lucrecia o Lucrécia (en latín: Lucretia), es un nombre femenino (el masculino es Lucretius o Lucrecio) de origen latino y hace referencia a varios artículos:

Véase:

Artes
 Lucrecia muerta, escultura de Damià Campeny realizada en 1804.
 Lucrecia Borgia (película de 1947),  obra argentina dirigida por Luis Bayón Herrera.

Música
 Lucrezia Borgia (ópera), melodrama de Gaetano Donizetti estrenada en 1833.
 La violación de Lucrecia (ópera), ópera de cámara estrenada 1946.

Pintura 
 Historias de Lucrecia, obra del pintor renacentista italiano Sandro Botticelli, entre 1500 y 1504.
 Lucrecia Romana (Lucas Cranach el Viejo), del pintor alemán Lucas Cranach el Viejo, s.XVI.
 Suicidio de Lucrecia (Durero), obra del pintor renacentista alemán Alberto Durero datado en 1518.

Personas 
 Lucrecia Pérez (1959-1992), inmigrante dominicana en Madrid, víctima de racismo y xenofobia (el primero reconocido como tal en España).
 Lucrecia Hernández Mack (1973-), médica guatemalteca, especialista en análisis y políticas del sistemas de salud de Guatemala.

Históricas
 Gens Lucrecia, importante familia de la República romana.
 Lucrecia (? - 509 a.C.), hija del ilustre romano Espurio Lucrecio Tricipitino, quien fue víctima de violación perpetrada por Sexto Tarquinio (el posterior suicidio de Lucrecia, influyeron en la caída de la Monarquía romana y en el establecimiento de la República).
 Lucrecia Borgia (1480-1519), hija de Rodrigo Borgia (poderoso renacentista valenciano que más tarde fue el papa Alejandro VI).
 Lucrecia de Este (1535-1598), noble italiana.
 Lucrecia de León (1567-?), dama de la corte de Felipe II, que dio lugar al caso de profecías más importante y documentado de la historia de España.
 Lucrecia de Lorenzo de Médici, (1470-1553), hija de Lorenzo el Magnífico y de Clarisa Orsini.
 Lucrecia de Médicis (1545-1561), también conocida como Lucrecia de Médici, hija del II Duque de Florencia Cosme I de Médici.
 Lucrecia Tornabuoni (1425-1482), poetisa italiana, hija de Francisco de Simone Tornabuoni, y esposa de Pedro de Cosme de Médici.

Artistas 
 Lucrecia Arana (1871-1927), cantante tiple-contralto española del género de la zarzuela.
 Lucrecia Blanco (1975-), actriz argentina de teatro, televisión y cine.
 Lucrecia Bori (1887-1960), soprano española.
 Lucrecia Capello (1935-2016), actriz argentina.
 Lucrecia Martel (1966-), guionista y directora de cine argentina.
 Lucrecia (cantante) (1962-), afincada en la ciudad de Barcelona (España).

Santas 
 Lucrecia de Córdoba, 23 de noviembre;
 Lucrecia de Mérida, 9 de enero.

Además 
 Tormenta Lucrecia, denominación que algunos medios dieron a los temporales de Argentina de abril de 2014
 Lucrécia (Río Grande del Norte), municipio brasileño en la microrregión de Umarizal
 Lucrecia Crescent, personaje de Final Fantasy.
 Véase: